Станисла́в Миха́йлович Ада́менко () — советский и украинский художник, член Национального союза художников Украины (1989), Народный художник Украины (1994), академик Украинской академии архитектуры (1998).

Биография 
Родился 31 июля 1949 года в селе Поташ (ныне Черкасской области).

В 1975 году окончил Киевский государственный художественный институт, педагог по специальности Н. Б. Чмутина. Работает в области монументально-декоративного искусства.

С 1998 года — генеральный директор ГП «Проектное бюро Государственного управления делами», член архитектурно-градостроительного совета Киева.

Живёт в Киеве.

Творчество 
 Реконструкция здания Национальной оперы Украины (оформление интерьеров, в соавторстве, 1987).
 Станция метро «Золотые ворота» (оформление интерьеров, в соавторстве, 1990).
 Реконструкция здания Донецкого театра оперы и балета (в соавторстве, 1994).
 Реконструкция здания Дворца культуры «Украина» (оформление интерьеров, в соавторстве, 1996).
 Реконструкция здания Мариинского дворца в Киеве.

Семья 
 Жена: Мария Александровна Ралко (род. 1950) — украинская художница, народный художник Украины (1994), академик Украинской академии архитектуры (1998), лауреат Государственной премии Украины в области архитектуры (1991).

Награды 
 Заслуженный художник Украинской ССР (1990);
 Народный художник Украины (1994);
 Почётный знак отличия Президента Украины (1996).

Изображения

Примечания

Источники

Ссылки 
 Адаменко Станислав Михайлович // Официальный сайт .
 Работы Украинских художников увидят в Абу-Даби // ARTinvestment.RU — 2008. — 29 августа.

Выпускники Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры
Члены Национального союза художников Украины